

Села:
 Дубрівка — Житомирська область, Звягельський район
 Дубрівка — Житомирська область, Житомирський район
 Дубрівка — Закарпатська область, Хустський район
 Дубрівка — Закарпатська область, Ужгородський район
 Дубрівка — Львівська область, Львівський район
 Дубрівка — Львівська область, Самбірський район
 Дубрівка — Рівненська область, Дубенський район

Див. також 
 Дубровка
 Дібрівка